Handel může znamenat:

příjmení osob
 Erasmus von Handel (1860-1928) – rakousko-uherský státní úředník, ministr vnitra
 Georg Friedrich Händel (později George Frideric Handel; 1685–1759) – německý hudební skladatel
 Rudolf Handel (1821–1879) – rakouský politik a poslanec
 Sigmund Handel (1812–1887) – rakouský šlechtic a politik

podobné
 Handl